ECCO City Greens Sporting Club é um clube de futebol de Botswana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2014/15.

Clubes de futebol do Botsuana